42355 Typhon – oggetto transnettuniano
 Sistema da combattimento Typhon – sistema da combattimento della US Navy